Le championnat d'Algérie de football 1976-1977 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition, organisée en une seule poule de 14 équipes, est la dernière avant la réforme sportive.

La JS Kawkabi remporte son troisième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

(*) MCA-ASO joué le 14 septembre 1976 au 5 juillet 1962.

(*) MCA-ASO match retard joué le 22 novembre 1976 au 5 juillet 1962.

(*) MCA-CAB joué le 28 janvier 1977 au 5 juillet 1962.

ESG-MCA match retard joué le 1 avril 1977 au stade colonel Chabou à Annaba.

(*) MCA-JSK match retard joué le 3 janvier 1977 au stade du 5 juillet.

(*) MCO-MCA joué le 18 avril 1977 à stade du 19 juin 1965 (Zabana)-Oran.

CAB-MCA match retard joué le 14 avril 1977 au stade Sefouhi Mustapha (Batna).

(*) MCA-CRB match retard joué le 4 avril 1977 à stade du 5 juillet 1962 (Alger).

(*) MCA-ESG match retard joué le 10 juin 1977 au stade su 5 juillet 1962 (Alger).

(*) match USMH/MCA joué au Stade du 5 juillet 1962
(*) match NAHD/MCO joué au Stade du 20 août 1956 (Alger)- 1.000 spectateurs

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1976-1977
 Championnat d'Algérie de football D2 1976-1977

Championnat d'Algérie de football
Football en 1976
Football en 1977